Муравьевка или Муравьёвка — название населённых пунктов.

Азербайджан 
 Муравьёвка — прежнее название села Ашагы Джурали Билясуварского района.

Белоруссия 
 Муравьёвка — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Муравьёвка — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Муравьёвка — село в Тамбовском районе Амурской области.
 Муравьёвка — деревня в Навлинском районе Брянской области.
 Муравьёвка — село в Хлевенском районе Липецкой области.
 Муравьёвка — село в Называевском районе Омской области.
 Муравьёвка — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Муравьёвка — посёлок в Пензенском районе Пензенской области.

Также:
 Муравьёвки — народное название церквей, строившихся при М. Н. Муравьёве в Северо-Западном крае Российской империи в стилях, характерных для великорусских регионов (для повышения лояльности местного населения к Российской империи).